Sarmat, abgeleitet von antiken Volk der Sarmaten, steht für:

 Sarmatium, regionale geologische Stufe des Miozäns
 Sarmat (Schiff), russisches Frachtschiff von 1905
 RS-28 Sarmat, russische Interkontinentalrakete (in Entwicklung), siehe RS-28 (Rakete)